Opel GT (1968) – sportowe coupe produkowane w latach 1968–1973.
 Opel GT (2007) – sportowy roadster produkowany w latach 2007–2009.